Indonesië
 Poncokusumo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Poncokusumo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java